Acompanhamento (música)
 Acompanhamento harmónico